Eliminacje do EURO 2010 rozpoczęły się 26 października 2009 i trwały do 1 kwietnia 2010. Udział w eliminacjach wzięły 52 reprezentacje narodowe, z których wyłoniono 8 finalistów. Liechtenstein wycofał się z turnieju, dzięki czemu zwolniło się 1 miejsce.

Runda kwalifikacyjna

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13

Klasyfikacja trzecich miejsc 
Trzynaście najlepszych reprezentacji, które w swoich grupach zajęły trzecie miejsca, dostały szansę dostać się do 2 rundy kwalifikacji. Aby wyłonić wspomniane trzynaście drużyn z trzynastu grup eliminacyjnych, stworzona została specjalna tabela. Drużyny zajmujące trzecie miejsca w swoich grupach mają odliczone punkty zdobyte w meczach z drużynami z ostatnich miejsc w swoich grupach.
Dwie najlepsze reprezentacje z trzecich miejsc awansowały dalej.

Przypisy 

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej